Ю́рий Миха́йлович Бошня́к (16 декабря 1928 года — 30 октября 2004 года) — советский военный деятель, работник культуры, генерал-полковник Советской армии, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат военных наук, доцент.

Юрий Михайлович отличился как на военной службе, так и в сфере культуры. Генерал-полковник Бошняк командовал отдельной армией ПВО СССР, затем возглавлял Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, а после выхода в отставку стал директором Тверского государственного объединённого музея.

Биография 
Родился 16 декабря 1928 года в городе Балашове (Саратовская область). В ноябре 1946 года поступил учиться в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова.

После окончания учёбы в ноябре 1950 года служил на кораблях сначала на Тихоокеанском флоте, затем на Балтийском.

С февраля 1955 года стал заместителем командира батареи, после — командиром батареи зенитного артиллерийского полка ПВО ВМФ СССР.

В 1958 году начал учёбу в Военной командной академии противовоздушной обороны, окончил её в 1962 году. После окончания академии стал заместителем командира зенитного ракетного полка ПВО. С марта 1963 года — командир полка.

В апреле 1967 года направлен в Демократическую Республику Вьетнам специалистом при командире зенитного ракетного полка вьетнамской армии — старшим полковой группы советских военных специалистов. В марте 1968 года вернулся в СССР.

В 1970 году окончил Военную академию Генштаба, после назначен начальником штаба — первым заместителем командира корпуса.

С 1971 года по 1972 год участвовал в военном конфликте в Египте.

Службу в ВС СССР продолжал до 1981 года, занимал штабные и командные должности, командовал 14-й отдельной армией ПВО.

В 1981 году занял пост начальника Военной командной академии противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Жукова. На этой должности сделал многое для развития академии.

В сентябре 1985 года ушёл в запас в звании генерал-полковника.

После ухода в запас возглавил Тверской государственный объединённый музей, в этой должности пробыл до конца своих дней.

Был дважды женат, с первой женой прожил длительное время, вырастил двоих детей. В 2000 году супруга умерла, через год Бошняк женился второй раз.

30 октября 2004 года Бошняк возвращался в Тверь на автомобиле. На полной скорости в машину Юрия Михайловича врезался автомобиль «Жигули». Генерал погиб на месте, его водитель скончался в больнице.

Похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище‎ в Твери.

Награды и почётные звания 
 Два ордена Красного Знамени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II степени
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999)
 Орден Дружбы (2004 год)
 Медаль Жукова

Иностранные награды:
 Орден Военных заслуг III степени (1967 или 1968 год) (Вьетнам)
 Медаль Дружбы (1967 или 1968 год) (Вьетнам)
 Орден «За боевой подвиг» III степени (Вьетнам)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (МНР)
 Медаль «60 лет Монгольской Народной Армии» (МНР)
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (Монголия) (МНР)
 Медаль «40 лет Халхин-Гольской Победы» (МНР)
 Ряд других наград

Память 
 17 декабря 2006 года в Твери на доме, где жил Бошняк (набережная Степана Разина дом № 2, «Дом ворошиловских стрелков»), была установлена мемориальная доска. На ней указано:
В этом доме в период с 1983 по 2004 год жил генерал-полковник Бошняк Юрий Михайлович, видный военачальник, заслуженный работник культуры России.

Сочинения 
 Развитие теории противовоздушной обороны в предвоенные годы. // Военно-исторический журнал. — 1984. — № 5. — С.43-50.
 Мы защищали независимость Вьетнама.  // Военно-исторический архив. — 2001. — № 1. — С.156-179.

Примечания

Ссылки 
 Трагически погиб директор Тверского объединенного музея Юрий Михайлович Бошняк // Сайт «Музеи России»
 Дом ворошиловских стрелков — генерал Бошняк — «Тверская жизнь»
 Ю. А. Степанов — «Мой дед — генерал Бошняк»

Кандидаты военных наук
Советские военспецы во Вьетнаме
Кавалеры вьетнамского ордена Военных заслуг
Начальники Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
Выпускники Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
Командующие армиями ПВО
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Дмитрово-Черкасском кладбище